Sezon (2005) był 61. sezonem o mistrzostwo Norwegii w piłce nożnej. Liga liczyła 14 zespołów. Rozgrywki rozpoczęły się 10 kwietnia 2005 i trwały do 29 października 2005. Tytułu nie obroniła drużyna Rosenborg BK. Nowym mistrzem Norwegii został zespół Vålerenga Fotball. Tytuł króla strzelców zdobył Ole Martin Årst, który w barwach klubu Tromsø IL strzelił 16 goli.

Tabela końcowa

Baraże o awans/utrzymanie 
 13 listopada 2005Moss FK - Molde FK 2-3
 19 listopada 2005Molde FK - Moss FK 2-0

Zespół Molde FK utrzymał się w I lidze.

Najlepsi strzelcy

Linki zewnętrzne 
 Norwegia - wyniki i tabela końcowa (RSSSF)

Przypisy 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Norwegii
2005 w piłce nożnej
2005 w Norwegii